Une commission des Affaires économiques est un regroupement de parlementaires chargé des questions liées au domaine économique. Elle peut faire référence à :
 la commission des Affaires économiques, un groupe constitué de députés de l’Assemblée nationale française ;
 la commission des Affaires économiques, un groupe constitué de sénateurs du Sénat français ;
 la commission des Affaires économiques et monétaires, un groupe constitué de députés du Parlement européen.